De wielerkoers Le Samyn 2017 werd verreden op 1 maart over een afstand van 202,2 km, met vertrek in Quaregnon en aankomst in Dour. De koers maakt deel uit van de UCI Europe Tour 2017.

Mannen

Vrouwen

De zesde editie van Le Samyn des Dames werd gewonnen door de Spaanse Sheyla Gutiérrez.

Eendagswielerwedstrijd in 2017
UCI Europe Tour 2017
2017